Distretto di Bhojpur – distretto dell'India
Distretto di Bhojpur – distretto del Nepal